La place Jean-Macé peut désigner :
 place Jean-Macé, située à Lyon ;
 place Jean-Macé, située à Nantes.

Voir aussi